Novohryhorivka puede referirse a:

Novohryhorivka, localidad del Raión de Berezivka en el óblast de Odesa (Ucrania).
Novohryhorivka, localidad del Raión de Mykolaivka en el óblast de Odesa (Ucrania).